Croatia Open može značiti:
 Croatia Open Umag, ATP teniski turnir u Umagu
 Croatia Open (Delnice), orijentacijsko natjecanje u organizaciji Orijentacijskog kluba RIS Delnice
 Croatia Open (Zagreb), veslačko natjecanje u Zagrebu
 Croatia Open (Kutina), natjecanje u kickboxingu u organizaciji Kickboxing kluba u Kutini
 Croatia Open (plesno natjecanje u Varaždinu), plesno natjecanje u Varaždinu
 Croatia Open (stolnoteniski turnir u Varaždinu), turnir ITTF Challenge Series kategorije, prije dio ITTF World Toura